La saison 2008-2009 de Ligue 2 est la soixante-dixième édition du championnat de Ligue 2 (ou Division 2 jusqu'en 2002). Division venant après la Ligue 1, elle oppose, en matches aller-retour, vingt clubs professionnels, dont trois promus de National et trois relégués de Ligue 1. La compétition se déroule du vendredi  au vendredi .

Le RC Lens est sacré champion pour la  de son histoire.

Les 20 clubs participants

Classement 

|}
Victoire à 3 points.

Leader journée par journée

Résultats

Classement des buteurs 
Le tableau suivant liste les joueurs selon le classement des buteurs pour la saison 2008-2009 de Ligue 2.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 

 Championnat de France de football 2008-2009
 Championnat de France de football National 2008-2009
 Championnat de France amateur de football 2008-2009
 Coupe de France de football 2008-2009
 Coupe de la Ligue française de football 2008-2009

France M2